

Geografia 
 Osh  – un'antica città kirghisa della Valle di Fergana

Sigle 
 Ordo Sancti Hieronymi  – Ordine di San Gerolamo, istituto di vita consacrata

Codici 
 OSH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oshkosh (Wisconsin) (Stati Uniti)